El Gran Premio Automobilistico di San Remo , comúnmente conocido como el Gran Premio de San Remo , fue una carrera de Gran premio / Formula 1 y motociclismo  celebrada en la ciudad costera noroccidental de San remo ( Italia ) desde 1937 hasta 1972.  El primer Gran Premio se celebró en 1937 en un circuito urbano en la ciudad de San Remo, conocido como Circuito de San Remo (Circuito di San Remo, nombre oficial: Circuito Stracittadino di San Remo) y de 1947 a 1972 en el circuito urbano Ospedaletti .

Historia. 

 1937. Se celebró el primer GP de San Remo (fuera del campeonato) para carreras de la clase Voiturette . Maserati fue el fabricante dominante con entradas de 4CM y 6CM . 
 1947. Se celebra la 2ª edición del Gran Premio de San Remo para International Sport Cars . El evento se trasladó de San Remo al circuito de Ospedaletti . 
 1948. El circuito de Ospedaletti se reconfiguró de la versión de 1947 de 2,62 km (1,63 m) a un circuito más largo de 3,38 km (2,100 m). Primera aparición de los coches de Fórmula Uno. 
 1949–1951. La Fórmula Uno continuó siendo el principal evento hasta 1951. 
 1952–1972. Las carreras de motos Grand Prix , incluidos los eventos de Sidecar , se llevaron a cabo anualmente.
 .1973-presente. Las reuniones históricas y de clubes se llevan a cabo en un horario menos frecuente.

Resultados por año

Gran Premio de San Remo - Pilotos destacados 

 Louis Chiron (1948-1951), Louis Rosier (1948, 1949), Raymond Sommer (1948-1950), Emmanuel de Graffenried (1949-1951)
 Peter Whitehead (1949-1951), José Froilán González (1950), Reg Parnell (1950, 1951), Stirling Moss (1951)

La historia del automovilismo de San Remo incluye el Rally de San Remo que se remonta a 1929.

Carreras de Fórmula 1